Брасил има више значења:

 Брасил (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Брасил (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Брасил (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брасил (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брасил (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брасил (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брасил (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брасил (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брасил (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брасил (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брасил (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Брасил, Ла Нопалера (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Брасил (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Брасил (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Брасил (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Брасил, Ла Дијесисеис (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Брасил (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Брасил (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Брасил (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику